Атток:

 Атток — город в провинции Пенджаб, Пакистан.
 Атток — один из 36 округов пакистанской провинции Пенджаб.